О́вручский за́мок — средневековый деревянный замок в городе Овруч, военно-административный центр Овручского княжества, с 1470 года один из центров — Киевского воеводства, с 1569 года — центр Овручского староства.

Первые письменные упоминания Овручского замка встречаются со второй половине X века. Замок просуществовал до второй половины XVIII века и находился в юго-западной части города, на Замковой горе, у впадения речушки Вручай (Ручай) в реку Норын. На данное время на замковой горе находится Спасо-Преображенский кафедральный собор.

История Овручского замка 
Овруч (Вручий), как город-крепость на левом берегу реки Норин, притока Ужа (бассейн Припяти), впервые упоминается летописью под 977 годом в связи с гибелью князя Олега Святославича:
«В год 6483 (975). Однажды Свенельдич, именем Лют, вышел из Киева на охоту и гнал зверя в лесу. И увидел его Олег, и спросил своих: "Кто это?". И ответили ему: "Свенельдич". И, напав, убил его Олег, так как и сам охотился там же, И поднялась оттого ненависть между Ярополком и Олегом, и постоянно подговаривал Свенельд Ярополка, стремясь отомстить за сына своего: "Пойди на своего брата и захвати волость его". В год 6485 (977). Пошел Ярополк на брата своего Олега в Деревскую землю. И вышел против него Олег, и исполчились обе стороны. И в начавшейся битве победил Ярополк Олега. Олег же со своими воинами побежал в город, называемый Овруч, а через ров к городским воротам был перекинут мост, и люди, теснясь на нем, сталкивали друг друга вниз. И столкнули Олега с моста в ров. Много людей падало, и кони давили людей, Ярополк, войдя в город Олегов, захватил власть и послал искать своего брата, и искали его, но не нашли. И сказал один древлянин: "Видел я, как вчера спихнули его с моста". И послал Ярополк найти брата, и вытаскивали трупы изо рва с утра и до полдня, и нашли Олега под трупами; вынесли его и положили на ковре. И пришел Ярополк, плакал над ним и сказал Свенельду: "Смотри, этого ты и хотел!". И похоронили Олега в поле у города Овруча, и есть могила его у Овруча и до сего времени.»

Прояснить все происходившее может цитата из «Истории ...» С.М.Соловьева:  «... мы не должны упускать из виду возраста детей Святославовых: Ярополку было не более 11 лет [при смерти Святослава], следовательно, при нем должен был находиться воспитатель; кто был этот воспитатель, в каком отношении был к нему Свенельд и как получил важное значение - об этом летописец ничего не знает. Мы не должны только забывать, что Ярополк был малолетен, следовательно, действовал под чужим влиянием. Единственным событием Ярополкова княжения, внесенным в летопись, была усобица между сыновьями Святослава. Мы знаем, что охота после войны была господствующею страстью средневековых варваров: везде князья представляли себе касательно охоты большие права, жестоко наказывая за их нарушение. Это служит достаточным объяснением происшествия, рассказанного нашим летописцем <...>  Зачем предание связывает части действия так, что Олег убивает Люта тогда, когда узнает в нем сына Свенельдова? Если бы Олег простил Люту его дерзость, узнав, что он сын Свенельда - знаменитого боярина старшего брата, боярина отцовского и дедовского, тогда дело было бы ясно; но летописец говорит, что Олег убил Люта, именно узнавши, что он сын Свенельда; при этом вспомним, что древлянскому князю было не более 13 лет! Следовательно, воля его была подчинена влиянию других, влиянию какого-нибудь сильного боярина вроде Свенельда.»

Некоторые исследователи предполагают, что в X веке  Овруч заменил бывшую древлянскую столицу Искоростень, сожжённую княгиней Ольгой в 945 году.

На высокой замковой горе находился княжеский замок с жилищем князя (теремом), внизу селение, с одной стороны, защищённые глубоким рвом и земляным валом, а с другой — природным препятствием: речкой Норинь и непроходимыми болотами. При Рюрике Ростиславиче Овруч превратился в вотчину древлянских (овручских) князей и замок-городище (были построены вокруг города и замка новые деревянные укрепления).«Добре відоме планування стародавнього Вручая (Овруч), який з середини XII ст. був центром феодальних володінь князя Рюрика Ростиславича — типове, середнє за розмірами місто, з міцним князівським замком і досить великим посадом (близько 28 га), укріпленим стінами з дерев'яних городень і земляними валами.»  В замке находился княжеский «красный двор», где иногда живет подолгу сам князь, но чаще всего - посадник; здесь князья заводят своё хозяйство, содержат склады всякого «добра»: кож и мехов, металлических изделий, меда и воска, хлеба, вина и всяких других пищевых продуктов.  В замок стекались дань и военная добыча, поборы и штрафы, товары и рабы, здесь была «вся жизнь» князей. Вокруг него возникали княжие села и слободы, и деревни сельских общинников постепенно втягивались в княжеское хозяйство. Всюду появлялась княжеская администрация, ставившая затесы на дубах и соснах, прокладывавшая межи, устанавливавшая всякого рода «знамения», строго преследовавшая за «перетес», каравшая всякого, кто «межу переорет» (т. е. перепашет), пускавшая на некогда общинные выгоны стада скота с княжим «пятном». На землях вокруг замка появлялись княжеские охотничьи угодья, пашни, тут и там трудились княжеские холопы и смерды, ремесленники и рядовичи, хозяйничали огнищане и конюхи, тиуны и посельские. Вокруг замка жили дружинники — соратники князя по былым войнам и походам. Они были правой рукой князя. Из их среды выходит и княжеская администрация (посадники, даньщики, вирники, мечники и др.) и вотчинные слуги - огнищане, тиуны, старосты. Всех их «кормит» сельский люд, данники князя; в их пользу поступают некоторые поборы, с ними делится своими доходами князь, многие из них живут с князем под одной крышей и сидят на княжеских пирах за одним столом с ним. Но постепенно все большее и большее значение приобретают земля и доходы с неё. Теперь не дани с земли, а сама земля с сидящим на ней людом начинает представлять ценность в глазах дружинника. И вчерашний воин, мечтавший о военной добыче и грабеже, о ложках, выкованных из серебра, добытого князем в результате успешной войны, превращается в землевладельца. Из среды дружинников в будущем появится, так называемая, овручская околичная шляхта.

В 1240 году орды Батыя опустошили Овруч и разрушили замок. Со временем был отстроен, став одним из форпостов Киевского княжества, которое находилось в зависимости от Золотой Орды. В начале XIV века в состав Киевского княжества вошли Посемье и Переяславль, в уделах, в том числе и в Овручском, утвердились путивльские Ольговичи. Однако от них сохранились только смутные упоминания в синодиках. Судя по всему, они были вассалами галицко-волынских князей, расширивших юго-восточные границы своего влияния после падения в 1300 году улуса Ногая. В начале 1320-х годов Гедимин взял приступом Овручский замок и разрушил его. В 1362 году Овруч, как и другие южнорусские княжества, оказался под непосредственной властью Великого княжества Литовского. Замок был восстановлен, но в 1399 году Едигей — военачальник Тамерлана, разбив при реке Ворскле Витовта, опустошил и Овручский замок. В 1506 году замок опять подвергся татарскому набегу, был разрушен и позже в 1522 году отстроен.

В Люстрации города Овруча 1519 года замок и острог выглядят следующим образом:
«Место Овручъ лежачее собою наде Вручаемъ речкою, а отъ другои стороны река Норына, которая притекла под замокъ якобы на стрелбы... з шарпетины надъ великомъ болотомъ, валомъ глубокимъ и острогомъ со сторонъ трохъ;... 3 брамъ воротныхъ — 4, деи баштъ — 6, а три вежи великие замковые ку стрелбе велми добрые боронити всего места. На горы великои дворъ его королевской милости, палями дубовыми и деи сосновыми воколо оставленыи; на томже месте потаиники деи на горе тоиже, шарпатини, гаковници и всяка бронь огниста замкова з кулями и порохомъ находятся... ку обороне. На другои стороне ровы; также на высокои гори стоитъ каменая церковъ Василевска; кажутъ люде старые, була колысь золотоверха, но деи отъ непамятныхъ литъ неприятелями огнемъ спалена и совсимъ зопсована и розбита; в симъ великомъ ест мо (?) болши церквей, деи... сыи некоторые... Домовъ всехъ в Овручи з князячими и панскими 500 деи и много к тому...»

Наиболее укреплённым сооружением Овручский замок стал при старосте Иосифе Михайловиче Халецком. Сохранилось детальное описание замка за 1552 год:
«Замок овруцкий од пана Есифа Халецкого, справою его, дерева соснового, людьми господарскими, мещаны и волощаны и людьми князькими, паньськими и боярскими зароблен, вежи замковые... над бывшим потайником к воде, на том месте зробили теперь браму воротную, у три стены рублена, з углами шести сажон, а над вороты светлица, а над светлицею кгмахь ку стрельбе, боронити усего места, а три вежи замковых. А городень в замку всех 61. Будованье в замку: у замку святых Кузьмы Демяна церковь, и та вже стара вельми, згнила, дворы земянские в замку: пана Оникиев Горностаев, Василя Дедкова, пана Фёдора Ельцов, пана Солтанов, Киселёв, Раков, Немирича, князя Сенского, панов Павши, Криштофов, Суринов, а иншие пляцы землянские и местцкие, и поповские порожни, старостино мешкане одна светлица всего на вежи воротней, а сховане у городни. Бронь замковая: сарпатинь на колоде приправленный, 6 пядей, сарпатинь на колах простых приправленный 6 пядей, сарпатинь на колоде приправленный, 7 пядей, сарпатинь, у колоде окованный, 8 пядей, сарпатинь, 8 пядей, куль до сарпатинов железных, обливаных 24. Гаковниц всех 27, пороховниц гаковничных 7. Ручниц 4. Пушкари: Яков Семёнович и Мойсей Чижевич. Пространность в замку: длина 66 сажен, ширина 43 сажни. Узвод у броне добрый, ланцухи обидва добрые, а под зводом стрелба пожиточная к обороне, мост перед замком на палях. Колодязя в замку нет, потайник бывал до речки Вручая, которая речка идёт тут же, под горою замковою, а з ручая река Норыня, которая прилегла под замок, якобы стрельбище от замку, около её болото, лесом заросло на 6 миль униз, аж до реки Уши, а сверху, отколь устала тая река, 8 миль обаполь её болота, нигде переезду нет, аж через греблю под местом. Гора замковая: с одной стороны от вежи воротной, спереди 15 сажон её, а с другой стороны, от реки Норыни — 16 сажон, а ззаду, от реки Вручая 15 сажон, на той стороне у двох местах гора ся зопсована 6 сажон, а с четвёртой стороны гора от места 10 сажон... Млин на реке Норыни, гатю занятый. Корчма медовая старостина, не выпивают в ней больше 30 кадей меду на год. Корчму горелчаную запродает староста на год за 50 коп грошей. Сторожа на замку: 20 человек. Сторожа полная: сторожу полную держать на поли, от замку у 30 милях, за Ходорковым полем, у Каменя, на Вили реце по 4 человека от св. Юра до Покровы.» 
Другой вид "сторожи полной" осуществлялся с помощью т. н. «недели Чернобыльской» — сторожа, которая выставлялась в «Чернобыле», недалеко от устья Припяти при Днепре. Также в этом описании приводится иерархия населения, приписанного к замку: дворы земянские и боярские, бояре и слуги замковые, слуги ордынские при замку и на волости, слуги путные, мещане поленицкие, люде землянские, попы з людьми своими.

С 1569 года после Люблинского сейма, Овруч с замком — поветовый (уездный) город со старостинским управлением. В повет входили: Овруч, Искорость, Ксаверов, Базар, Чернобыль, Олевск, Норинск, Народичи, Мартынов и др. В Люстрации 1570 года польськие ревизоры писали: «Замок овруцкий лежит на насыпной горке недалеко от речки Норыни, почти неприступный, бо везде горы з ровами великими обошли. В замку 3 башни, 1 брама, 36 городней, 1 церковь, 9 дворов княжеских, панских и земянских, 1 пушкарня. Место при замку по горах оседло, острогом оточено, досить немочне и в месте недобрем. Поле есть пред замком, с которого давано 20 коп литовских. Млин на реке Норынь.» А Люстрация 1622 года описывает город и замок так: «Место валом и острогом с трёх сторон оточене, с четвёртой стороны болота, 3 брамы с въездами. Замок на горке высокой, на все стороны открыт, мост плохий, башни 2». Люстрация ж Овручского староства 1629 года делает акцент на плохом состоянии укреплений замка: «Замок тот лежит на горке высокой, имеет в себе плац досить просторный, до которого входят, есть очень плохой мост, не ходят им. Брамы немае, ани веж, только две вежи наружные, но очень плохие, похиленые, погнитые и неприкрытые. Паркан, за небожчика пана Руцкого державцы початый и до того часу не только не добудованый, але и до конца сгнил». Хотя, «армата» (вооружение) замка ещё осталась с прежних времён. В 1641 году опять татарский набег и разрушение замка. Это послужило поводом для получения Овручем от Владислава Вазы Магдебургского права. В 1648 году во время восстания Б. Хмельницкого город и замок опять пострадали: «Место спустошено, книги земские и гродские спалены в пожарах. Здесь розташовался Овруцкий полк. Полковником его был Елизар Голота, погиб в бою. Потом стал полковник Подобайло, погиб под Львовом от Януша Радзивилла. Следующие — Осип Наталчич и сотник, овруцкий шляхтич, Горностай.» В 1667 году по Андрусовскому перемирию Овруч возвращается в лоно Речи Посполитой обоих народов (в Овручском повете устанавливается польская администрация). В 1678 году по постановлению Гродненского сейма в Овруч из местечка Ксаверова переведён иезуитский Коллегиум, основанный Игнатием Александром Ельцем. «Коллегиум получил в замку овруцком полгоры, где городни свои шляхта овруцкая имела, на плацу видзилоним собе в замку овруцком.» Иезуитами были воздвигнуты громадные здания и римо-католический костёл. Коллегия стала именоваться «Collegium Xawer-Owrucence». В 1720 году замок разрушен гайдамаками: «не спасли шляхту, ни бронь огнистая, ни башни мурованные.» Отстроен в 1750 году. Но уже это был не тот прежний могущественнй замок. Из Люстрации 1765 года город Овруч и замок представляли жалкое зрелище: «В Овруче халуп жидовских 80, постоялых двора 3, крестьянских халуп 60, кроме монастыря и шляхетских дворов и дворков. Замок на горке вынеслый между двома дорогами, в замке изба, где работает суд и несколько казённых изб, склад на разные вещи, брама гонтами побита, ещё 3 избы (комнаты) на верхнем этаже башни, а на нижнем — темная застройка, превращенная в тюрьму». В 1773 году иезуитский костёл перешёл во владение овручских базилиан. В 1831 году по Высочайшему повелению греко-католический костёл и монастырь отнят и передан в ведомство православного духовенства. В 1872—1877 году церковь эта отремонтирована на казённую сумму 29 тыс. 597 рублей и получила название Преображенский Введения во Храм Пресвятой Богородицы Собор. В 30-е годы церковь полностью разрушена Советской властью. А в 1993 году на её месте, на замковой горе, и на месте бывшего Овручского замка, построен новый Спасо-Преображенский кафедральный собор на ул. Соборная, 18.

Из документов «Литовской Метрики» и «гродских» книг 
 Лист, писаный до державцы овруцког[о] кн(я)зя Андрея Капусты, в кривдах мещан и слугъ замку Овруцкого з уписанемъ в нем листу судового г(оспода)рского:

«Жыкгимонътъ Авъгустъ, Божъю м(и)л(о)стью король польский, великий князь литовъский, руский, пруский, жомоитский, мазовецкий и иных.
Державцы овруцкому, князю Андрею Тимофевичу Капусте и инымъ деръжавцамъ нашимъ, хто и напотомъ тотъ замокъ Овруцкий отъ насъ держати будуть. Били намъ чоломъ мещане и слуги замку нашого Овруцкого Матьфей Тарелко а Гридко Плаксичъ сами отъ себе и ото всих потужъников своих мещанъ и слугъ замку Овъруцкого и поведили передъ нами, ижъ некоторые з них зъ Божего допущенья недавно прошлых часовъ з домами и маетностями своими погорели, межи которою пожогою згорелъ, дей, имъ листъ нашъ судовый, которий имъ з розсудъку нашого данъ, яко ся они въ службе и повиноватостях своих противъко старостамъ нашимъ овруцкимъ заховати мели... Стояли передъ нами очевисто, жаловали намъ мещане и слуги наши замъку Овруцкого, которие повинъни в томъ замку нашомъ Овруцкомъ воротъ стеречи съ щитомъ а з рогатиною на державцу нашого овруцского, пана Криштофа Кмитича о томъ, што жъ коли, дей, они на замку у воротъ стерегуть, и панъ Криштофъ, дей, в тотъ часъ отъ сторожи их отъбираеть, и лазню про себе топити, и дрова рубати, и воду носити, и перекопы около двора, гумна и нивъ своих копати, и плоты около пол своих городити, и рольи на себе, деръжавцу один ден орати, а другии ден тую жъ пашню жати имъ кажеть, и в томъ имъ новину уводить и трудности задаеть. А ку тому, дей, тежъ кони их у своих потребах подъ речи и подъ слугъ своих в подъводу верховую и возовую береть, а они на то з веков не повинъни... И мы опытати казали передъ нами земян, шляхты киевское, которыи у во Вручомъ именья свои мають, которых на тотъ часъ немало при насъ было: Федора Елцовича, а Солтана Стецъковича, а Стася а Немери Суриновъ и ... тыи земяне поведили и светчили передъ нами, же мещане и слуги тамошние овруцкие, яко их паметь знесеть и яко то отъ отъцовъ своих слыхали, на жадъные послуги державец своих тамошних овруцких ани тежъ подъводъ подъ них давати не повинъни, одно мають стеречи у воротъ замковых зъ щитомъ и з рогатиною. И мы, вырозумевши тому, и с Паны Радами нашими коло того намову вчинивши, тых мещан и слугъ наших; овруцких при старине их заставили и симъ листомъ нашимъ зоставуемъ навечность... И на то дали есмо имъ сесь наш листъ, ку которому его кролевъской м(и)л(о)сти отец нашъ и печать свою приложити росказать рачилъ. П(и)санъ у Берестьи, подъ леты Божего нароженья тисяча пятсотъ сорокъ четвертого, м(е)с(я)ца августа тридцатог[о] дня, индикта второго"... Подписъ руки его м(и)л(о)сти пана Миколая Радивила, воеводы виленского, маршалка земского, канцлера Великог[о] Князъства Лит(ов)ског[о] Янъ Гайко писар»

 В ноябре 1522 года великий князь писал овруцкому старосте Михайлу Михайловичу Халецкому, а также земянам и дворянам Овруцкого повета и всем тем, кто имел именья в данном повете, о жалобе овруцких мещан и принятом в связи с ней решением. Суть жалобы заключалась в следующем: господарь дал в держание половину овруцкой корчмы Халецкому, а вторую половину — «наполы» овруцким земянам и мещанам с условием, что Халецкий должен был организовать польную сторожу со своей половины, а земяне и мещане — со своей. Однако земяне «выправили» себе господарьский лист, по которому половина корчмы оставалась только за ними. Великий князь приказал Халецкому держать корчму «подле первое данины», а если бы земяне не хотели добровольно уступить мещанам их части корчмы — ввести мещан в держание. В мае 1523 года Халецкому был послан второй лист. Оказалось, что господарь, когда находился вместе с панами-радами в Городне, дал половину корчмы только овруцким земянам; с этой корчмы они должны были «завжды поготовю мети» сторожу от татар и для защиты замка в размеры 30 коней. А мещане «упросили с(я)» у господаря к земянской половине корчмы. При этом никакой помощи земянам мещане не оказывали, что письменно подтвердил Халецкий: «иж з мещан жадное обороны замку <…> нет», а он не имеет «с кимъ замку <…> боронити и от татар сторожи мети». В связи с этим великий князь приказал половину корчмы передать в держание одних только земян. Однако в сентябре 1523 года от господаря поступило новое распоряжение: передать вторую половину корчмы в совместное держание земян и мещан на прежних условиях. Основанием для указанного решения послужило сообщение мещан, согласно которому земяне дезинформировали великого князя: «въкрасивши реч свою», земяне «упросили» половину корчмы, заявляя, якобы мещане не выполняли господарьской службы и не организовывали сторожы, в то время как по утверждению мещан они всегда службы господарьской и польной «были пилны и сторожу на поли держывали, и на службе господарьской «поспол з ними бывали»
 Жалованная грамота Александре Немириной на Овручский Заручайский монастыръ. 1531 год, декабря 13.
 Королевская грамота от 17 июня 1570 года Богухвалу Павше на монастырь Заручайский в замке Овручском.
  Донесение возного о вводе Овруцкого священника Василия во владение Овручайскимъ Пречистенскимъ монастырем в г. Овруче на основании жалованной королевской грамоты. Подробный инвентарь этого монастыря. 1600 год. мая 30.
  Донесение возного о передаче Почаевскому архимандриту Воютинскому двух монастырей в г. Овруче: Успенского Заручайского и Спасского Васильевского. 1617 года, марта 3.
  О вручении Филарету Кизаревичу позова к трибунальскому суду. 1630 года, мая 21.
  О вручении игумену Овручского Заручайского монастыря Филатею Кесаревичу позова к королевскому суду. 1630 года, сентября 6.

Державцы (наместники) и старосты  Овручского замка 
Именье старостинское было в Михайловке или Михайлове:
 (1471—?) Волчко Романович Волчкович герба «Радван двойной (Хоругви)» (? — 1486)
 (1486—1487) Роман Ивашкович Волчкович герба «Радван двойной (Хоругви)»
 (1487—1493) Горностай-Остафий Романович Волчкович герба «Радван двойной (Хоругви)?» (? — 1503)
 (1496—1503) Григорий (Юрий) Борисович Глинский герба «Глинский» (? — 1503)
 (1503—1503) Горностай-Остафий Романович Волчкович герба «Радван двойной (Хоругви)?» (? — 1503)
 (1506—1507) Семен Романович Волчкович герба «Радван двойной (Хоругви)?» (? — 1507)
 (1510—1518) Сенько Полозович (Семён Фёдорович Полоз) герба «Połozowicz» (? — 1529) 
 (1522—1534) Михаил Михайлович Халецкий герба «Халецкий»(? — 1534)
 (1534—1534) Тихно Гринкович Козинский герба «Кирдея»
 (1534—1536) Криштоф Кмитич Кмита герба «Радван двойной (Хоругви)» (? - 1552)
 (1536—1540) Андрей Якубович Немирович герба «Ястржембец» (1462—1540)
 (1540—1547) Криштоф Кмитич Кмита герба «Радван двойной (Хоругви)» (? - 1552)
 (1547—1551) Андрей Тимофеевич Капуста герба «Капуста (Одровонж отл.)»(? — 1571)
 (1551—1553) Иосиф Михайлович Халецкий герба «Халецкий» (? — 1562)
 (1553—1571) Андрей Тимофеевич Капуста герба «Капуста (Одровонж отл.)»(? — 1571)
29 марта 1572 года овручский староста Николай Сапега
 (1572—1578) Михаил Мышка Варковский герба «Корчак»
 (1578—1604) Авраам Михайлович Мышка Варковский герба «Корчак» (? — 1604)
 (1604—1615) Михаил Вишневецкий герба «Корибут» (? — 1615)
 (1616—1617) Павел Рутский герба «?»
 (1617—1624) Анджей Горский герба «Наленч» (? — 1624)
 26 февраля 1621 года упоминается староста овручский, Лукаш Сапега герба «Лис»
 (1624—1630) Стефан Андреевич Немирич герба «Клямры» (? — 1630)
 (1630—1632) Гаврило Романович Гойский герба «Кирдея» (1578—1632)
 (1632—1642) Самуэль Лащ Тучапский герба «Правда»
 (1642—1653) Владислав Стефанович Немирич герба «Клямры» (1619—1653)
 (1653—1659) Юрий Стефанович Немирич герба «Клямры» (1612—1659)
 (1659—1660) Ян-Фридерик Фридерикович Сапега герба «Лис» (1618—1664)
 (1660—1684) Миколай Янович Сапега герба «Лис» (? — 1685)
 (1684—1709) Францишек Потоцкий герба «Любич»
 (1709—1725) Йозеф-Антоний Бжуховский герба «Помян»
 (1727—1730) Александр Лентовский герба «Огончик»
 (1730—1745) Ежи Ольшанский герба «Ястржембец»
 (1747—1766) Францишек Загорский герба «Остоя»
 (1766—1794) Ян Стецкий герба «Радван»

См. также 
 Овручское княжество
 Овручское староство

Примечания

Ссылки 
  «Опись овруцкаго замка, съ исчисленіемъ приписанных къ нему мѣщанъ, бояръ, крестіянъ и земель, а также съ исчисленіемъ повинностей и даней приносимыхъ въ пользу замка. 1545.»
 Опись Овруцкаго замка, 1545 годъ
 Исторія русскаго народа: От древнѣйших времен до раздѣления Россіи на удѣлы
  Starożytna Polska, pod wzgle̜dem historycznym, jeograficznym ..., Том 2, Часть 1
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich  › Tom VII  › strona 773
  Анатолий Членов. По следам Добрыни
 Городския поселения в Российской империи, Том 1
 Вѣстник Императорскаго русскаго географическаго общества, Том 17

Замки по алфавиту
Замки Великого княжества Литовского
Утраченные замки Украины
Замки, построенные в X веке
Замки и дворцы Житомирской области
замок
Русские оборонительные сооружения X века